Seweloh ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Seweloh (1771–1848), auch: Heinrich Carl Seweloh und Carl Seweloh, Königlich Hannoverscher Offizier, Oberst und Geodät, Chef des Ingenieurkorps seit 1816
 Louis Seweloh (1816–1890), auch: Louis Friedrich Otto Heinrich Rudolph Seweloh, deutscher Ingenieurleutnant und Vermesser